Хомейнишехр:

 Хомейнишехр — город в центральном Иране, в провинции Исфахан. 
 Хомейнишехр — одна из 21 области (шахрестана) иранской провинции Исфахан.